Albertpark bzw. König-Albert-Park steht für eine der folgenden nach Albert von Sachsen benannten Grünanlagen:
 Albertpark (Dresden), Grünanlage in Dresden, Teil der Dresdner Heide in der Gemarkung Neustadt
 König-Albert-Park, Grünanlage in Freital, siehe Goetheplatz (Freital)
 König-Albert-Park, Grünanlage in Leipzig, Teil des Clara-Zetkin-Parks

Siehe auch:
 Albert Park
 Prince-Albert-Nationalpark